Kościół Fryderyka w Kopenhadze
 Kościół Fryderyka w Karlskronie
 Kościół fiński w Sztokholmie
Zobacz też:
 Kościół Adolfa Fryderyka w Sztokholmie
 Kościół Oskara Fryderyka w Göteborgu